(USA):
 hrabstwo Murray (ang. Murray County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Murray (ang. Murray County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Murray (ang. Murray County) w USA, w stanie Oklahoma

(Australia):
 hrabstwo Murray (ang. Shire of Murray) w Australii, w stanie Australia Zachodnia